EMSA steht für
 Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (European Maritime Safety Agency) 
 European Medical Students’ Association, die Europäische Vereinigung der Medizinstudierenden
 Electrophoretic Mobility Shift Assay, eine Untersuchungsmethode in der Molekularbiologie 

Emsa steht für: 
 Emsa (Haushaltswaren), ein Unternehmen in Emsdetten

EMSA